Amargosa pode se referir a:

Amargosa - cidade do estado da Bahia.
Uma das denominações do nim (Azadirachta indica), árvore com vários usos.
Uma das denominações de Taraxacum officinale, também conhecido como dente-de-leão.
Uma das denominações de perobinha-do-campo (Acosmium dasycarpum).
Pomba-amargosa

Outros
Amargoso, denominação de plantas como a leguminosa Tipuana fusca.
Amargoseira, planta da família das meliáceas (cinamomo).

Desambiguação